Аверьково — название населённых пунктов в России:

 Аверьково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Аверьково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Аверьково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.